Iossif Schapiro ist der Name folgender Personen:

* Iossif Solomonowitsch Schapiro (Regisseur) (1907–1989), sowjetischer Regisseur
 Iossif Solomonowitsch Schapiro (1918 – 1999), sowjetischer Physiker